«Спарта́к» — название стадионов в городах России и бывшего СССР.

Россия 
 Спартак (стадион, Анапа)
 Спартак (стадион, Владикавказ)
 Спартак (стадион, Вышний Волочёк)
 Спартак (стадион, Ломоносов)
 Спартак (стадион, Луховицы)
 Спартак (стадион, Можайск)
 Спартак — название стадиона «Открытие Банк Арена» (домашнего стадиона ФК «Спартак» Москва) по стандартам УЕФА и ФИФА
 «Спартак» имени Фёдора Черенкова — Москва
 Спартак (манеж) — Москва
 Спартак (стадион, Нальчик)
 Спартак (стадион, Новосибирск)
 Спартак (стадион, Петрозаводск)
 Спартак (стадион, Рязань)
 Спартак (стадион, Санкт-Петербург)
 Спартак (стадион, Саратов)
 Спартак (стадион, Серпухов)
 Спартак (стадион, Смоленск)
 Спартак (стадион, Тамбов)
 Спартак (стадион, Туймазы)
 Спартак (стадион, Южно-Сахалинск)

Украина 
 Спартак (стадион, Киев)
 Спартак (стадион, Мелитополь)
 Спартак (стадион, Одесса)
 Спартак (стадион, Харьков)

Белоруссия 
 Спартак (стадион, Бобруйск)
 Спартак (стадион, Могилёв)
 Спартак (стадион, Шклов)

Узбекистан 
 Спартак (стадион, Бухара)
 Спартак (стадион, Ташкент)

Казахстан 
 Спартак (стадион, Семей)

Южная Осетия 
 Спартак (стадион, Цхинвали)

Болгария

Раньше назывались «Спартак» 
 Автомобилист (стадион, Москва)
 Ёшлик (стадион) в Самарканде (Узбекистан)
 Жетысу (стадион) в Талдыкоргане (Казахстан)
 Пищевик (стадион) в Волгограде
 Салют (стадион, Белгород) (до 1991)
 Спартаковец (стадион) в Москве (в 1999—2013 — «Спартак» имени Игоря Нетто)
 Стадион имени Долона Омурзакова в Бишкеке (Киргизия)
 Строитель (стадион, Тобольск) (в 1961—1982)